Íncubo (mito, do latim incubus)
Incubus (banda)

Filmes
Incubus (1965) (ou de 1966)
Incubus (2005) (lançado em 2006)
The Incubus (1981)